Vittangi – miejscowość w Szwecji
 Vittangi – rzeka w Szwecji